

Terminologia 
 Bling bling – gioielleria, nello slang diffuso dalla cultura hip hop

Musica 
 Bling Bling – singolo di B.G. del 1999
 Bling Bling – DVD di Ali G del 2001
 Bling! Bling! – album di Lynam del 2003
 Bling Bling – EP dei Dal Shabet del 2011
 Bling Bling (Oro) – singolo di Gué Pequeno del 2018
 Bling Bling – album di Juju del 2019
 Bling Bling – singolo di Juju del 2019